Ženská dvouhra Bronx Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do singlové soutěže newyorského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Bronxu nastoupilo třicet hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje.

Vítězkou se stala polská kvalifikantka Magda Linetteová, jež ve finále zdolala padesátou osmou hráčku žebříčku Camilu Giorgiovou z Itálie po třísetovém průběhu 5–7, 7–5 a 6–4. Polská světová osmdesátka tak na okruhu WTA Tour vybojovala první kariérní titul. Giorgiová se ocitla na prahu vyřazení již v semifinále, kdy odvrátila čtyři mečboly Čchiang Wangové.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Bronx Open
WTA Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019